Il doppio maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vijay Amritraj e John Fitzgerald che hanno battuto in finale Tom Gullikson e Tim Gullikson 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tom Gullikson (finale)
 Andy Andrews /  John Sadri (primo turno)

 Matt Mitchell /  Peter Rennert (semifinali)
 Charles Buzz Strode /  Morris Skip Strode (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1983